Medal Bene Merentibus – ustanowiony w 1738
 Medal SARP Bene Merentibus – ustanowiony w 1996
 Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” – ustanowiony w 2014
 Bene Merentibus – złota lub srebrna moneta bulionowa bita przez Mennicę Polską

Zobacz też
 Merentibus